Les Boucaniers, film américain d'Anthony Quinn (1958).
 Les Boucaniers est la seizième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle, parue en 1966.
 Les Boucaniers, Hockey Club de l'Aire Toulonnaise.